Las siglas FAB pueden referirse a:
 Federación Argentina de Boxeo.
 Fuerza Aérea Brasileña.
 Fuerza Aérea Boliviana.

Otros 
 Fab (desambiguación)